Заезд:
 Заезд — тип улицы, тип адресного объекта.
 Заезд (польск. zajazd) — организованное представителями правящего захудалого сословия вооруженное нападение на шляхетское, княжеское или монастырское поселение или владение с целью грабежа, мести, а также завладения землёй, подданными, силовое решение имущественных споров (часто между родственниками), подрыва экономических позиций конкурентов.

Топоним

Украина 
 Заезд — село, Роменский район, Сумская область.
 Заезд — село, Прилукский район, Черниговская область.

Чехия 
 Заезд — община в Чехии.

Состязания 
Заезд в спорте:
 Заезд — соревнование группы рысаков на ипподроме
 Заезд — гонка в автоспорте